And Winter Came… — седьмой студийный альбом ирландской певицы Энии. О готовящемся релизе было объявлено 12 сентября 2008 года на официальном сайте Энии, и альбом был выпущен 10 ноября 2008 года. Песни альбома имеют преимущественно зимнюю или рождественскую тему. 16 ноября 2008 года альбом достигал шестой позиции в чартах Великобритании. С момента выпуска было продано более 1 679 000 копий альбома.

Об альбоме 
And Winter Came… содержит 12 дорожек: десять песен на английском языке, плюс «Oíche Chiúin» на гаэльском языке и «Oh Come, Oh Come Emmanuel» на английском и латыни. Две песни являются переработанными версиями ранее издававшихся: «Oíche Chiúin» — перезапись песни, изначально изданной в 1988 году, как дополнительная дорожка к синглу «Evening Falls»; «And Winter Came…» — переработанная песня «Midnight Blue», которая была издана в 2001 на сингле «Wild Child».

Список композиций 
 And Winter Came… — 3:15
 Journey of the Angels — 4:47
 White Is in the Winter Night — 3:00
 O come, O come, Emmanuel — 3:40
 Trains and Winter Rains — 3:44
 Dreams are More Precious — 4:25
 Last Time by Moonlight — 3:57
 One Toy Soldier — 3:54
 Stars and Midnight Blue — 3:08
 The Spirit of Christmas Past — 4:18
 My! My! Time Flies! — 3:02
 Oíche Chiúin (Chorale) — 3:49

Бонусные дорожки 
Miraculum — 3:53

Проморелизы 
 Trains and Winter Rains (Radio Edit) — 3:25
 White is in the Winter Night (Album Edit) — 3:00
 My! My! Time Flies! — 3:02

Чарты и продажи

Над альбомом работали 
 Все инструменты и вокал — Эния
 Аранжировка — Эния и Ники Райан
 Pat O’Farrell — гитара
 Микширование — Ники Райан
 Тексты песен — Рома Райан
 Исполнительный продюсер — Том Волли
 Записано в Aigle Studios

Примечания 

Альбомы Энии
Рождественские альбомы 2008 года
Рождественские альбомы Ирландии
Рождественские альбомы Warner Bros. Records
Рождественские нью-эйдж-альбомы